Кочетовка () — село в Лебяжском сельском совете Зачепиловского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322281502. Население по переписи 2001 года составляет 475 (239/236 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Кочетовка находится на правом берегу реки Берестовая в месте впадения в неё реки Вшивая (левый приток), выше по течению в 2-х км расположено село Лебяжье, ниже по течению примыкает село Нагорное, на противоположном берегу — пгт Зачепиловка.

Рядом с селом находится железнодорожная станция Зачепиловка.

История 
 1799 — дата основания.

Экономика 
 Свино-товарная ферма.
 Сельхозтехника.
 Свеклопункт со складами и железнодорожной веткой.
 Склад химических удобрений с железнодорожной веткой.
 Небольшой песчаный карьер.
 «Монолит», фермерское хозяйство.

Достопримечательности 
 4 древних кургана.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района